Denumirea de Sușița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sușița, un sat în comuna Simitli, regiunea Blagoevgrad;
 Sușița, un sat în comuna Trekleano, regiunea Kiustendil;
 Sușița, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.